Агатосма, устар. Агатозма () — род вечнозелёных растений семейства , включающий около 140 видов, происходящих из Южной Африки.

Многие виды обладают ярким запахом. Латинское название рода может быть истолковано как «приятный аромат».

Ботаническое описание 

Верескоподобные небольшие кустарники и полукустарнички.

Стебли обычно стоячие, достигающие 30—100 см в высоту, но некоторые низкорослые виды стелется.

Листья простые, с цельным краем, от 0,5 до 3,5 см длиной, часто супротивные.

Цветки до 2 см в диаметре, одиночные или в собраны в пазушные кисти, с пятью лепестками белого, розового, красного или фиолетового цветов.

Значение и применение 
Некоторые виды, объединяемые под названием «буху» (), такие как  и  традиционно считались лекарственными.

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 145 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё некоторое число видовых названий этого рода имеют в The Plant List (2013) статус unresolved name, то есть относительно этих названий нельзя однозначно сказать, следует ли их использовать как названия самостоятельных видов — либо их следует свести в синонимику других таксонов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Рутовые